Горская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Горская волость — в составе Могилёвской губернии, Чаусский уезд
 Горская волость — в составе Московской губернии, Коломенский уезд
 Горская волость — в составе Новгородской губернии, Череповецкий уезд
 Горская волость — в составе Псковской губернии, Новоржевский уезд
 Горская волость — в составе Псковской губернии, Порховский уезд
 Горская волость — в составе Псковской губернии, Псковский уезд (в 1924—1927)
 Горская волость — в составе Рязанской губернии, Егорьевский уезд
 Горская волость — в составе Санкт-Петербургской губернии, Ямбургский уезд